"Toplice" (spa em Língua eslovena), pode significar:
 Moravske Toplice, município na região da Pomurska
 Šmarješke Toplice, município na região da Eslovénia do Sudeste
 Dolenjske Toplice, município na região da Eslovénia do Sudeste

Desambiguações de topônimos